

Persone 
 Pierre Paquin (1979) – sciatore francese
 Pierre Paquin – sceneggiatore canadese
 Pierre Paquin – zoologo